El Torneig de Winston-Salem 2012, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2012, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'agost de 2012 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

Tant l'estatunidenc John Isner com la parella formada pel mexicà Santiago González i l'estatunidenc Scott Lipsky van guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012